Bieg indywidualny kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 w Oslo odbył się 9 marca. W konkurencji wystartowały 94 zawodniczki, w tym troje nie dobiegło do mety. Złoty medal zdobyła Marie Dorin Habert, dla której był to czwarty medal ogółem na tym czempionacie. Z czterech Polek najlepszy czas zdobyła Krystyna Guzik, plasując się na 7. miejscu, pięć pozycji niżej sklasyfikowano Magdalenę Gwizdoń, które zakwalifikowały się do biegu masowego rozgrywanej ostatniego dnia imprezy, co nie udało się Monice Hojnisz oraz Weronice Nowakowskiej.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016